Vitringa ist der Familienname folgender Personen:

 Wigerus Vitringa (1657–1725), niederländischer Künstler